Der französische Kanton Rousson ist ein Wahlkreis im Département Gard und im Arrondissement Alès. Der Kanton entstand 2015 im Rahmen einer landesweiten Neuordnung der Kantone.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Rousson